Caro papà (Father, Dear Father) – serie televisiva britannica
 Caro papà – film del 1979 diretto da Dino Risi
 Caro papà - canzone del 1940
 Caro papà, uno degli episodi della settima stagione di Don Matteo